L'edizione 1985-86 della Segunda División B fu il nono campionato di calcio spagnolo di terza divisione ad avere questa denominazione. Il campionato vide la partecipazione di 40 squadre raggruppate in due gruppi. Le prime di ogni gruppo furono promosse in Segunda División mentre le ultime tredici furono retrocesse in Tercera División. Questo torneo ebbe molte retrocessione per permettere nell'anno seguente di organizzare un campionato a girone unico.

Gruppo I

Gruppo II

Verdetti
   e  promosse in Segunda División 1986-1987.
  , , ,  , , , , , , ,  , , , , ,  , , , , , , ,  ,  e  retrocesse in Tercera División.

Note

Voci correlate 
 Primera División spagnola 1985-1986
 Segunda División spagnola 1985-1986
 Coppa del Re 1985-1986
 Coppa della Liga 1986
 Supercoppa di Spagna 1985

Collegamenti esterni
 

1985-1986